FlightGear es un simulador de vuelo multiplataforma y libre. Actualmente es una alternativa importante frente a los simuladores de vuelo comerciales. Es probablemente el único programa de este tipo cuyo código es libre y sin intención de esconder cómo funciona internamente, lo que lo hace muy extensible. Si bien hay jugadores  que consideran que no consigue superar el nivel gráfico de los mejores productos comerciales, el modelo físico del vuelo y el realismo de los controles está al mismo o mayor nivel que los mejores simuladores. Esto se debe a que FlightGear fue desarrollado desde un comienzo con un alto perfil técnico y científico. Se apoya en OpenGL y requiere hardware de aceleración 3D.

La idea de FlightGear nació de la insatisfacción de un grupo de personas con los simuladores de vuelo comerciales existentes para PC en su momento. Un gran problema con estos simuladores es el hecho de que al ser privativos no pueden ser modificados como desee el usuario y carecen de extensibilidad y flexibilidad.

Características de FlightGear 
 Una base de datos del escenario mundial precisa y extensa. Desde noviembre de 2013 el escenario oficial del simulador hace uso de los datos provenientes de OpenStreetMap.
 Alrededor de 20.000 aeropuertos reales. 
 Terreno preciso de todo el mundo, basado en la publicación más reciente de los datos de terreno SRTM. El escenario incluye todos los lagos, ríos, carreteras, ferrocarriles, ciudades, pueblos, terrenos, etc.
Modelo del cielo detallado y preciso, con ubicaciones correctas del sol, la luna, las estrellas y los planetas para la fecha y hora especificadas.

 Sistema de modelado de aviones abierto y flexible, amplia variedad de naves.
 Animación instrumental extremadamente fluida y suave. Modela de una forma realista el comportamiento de los instrumentos del mundo real. Incluso reproduce de forma precisa los fallos de muchos sistemas e instrumentos.
 Modo multijugador.
 Simulación de tráfico real.
 Opción de tiempo real que incluye tanto la iluminación del sol, el viento, la lluvia, niebla, humo, etc.

Lista de aviones 
Esta es la lista de aviones de FlightGear incluidos en el programa. Esta lista no incluye los aviones creados por terceros.

Evolución visual de FlightGear entre 2004 y 2008

0.9.4 (2004)

0.9.9 (2005)

0.9.10 (2006)

1.0.0

Véase también 
 Simulador de vuelo
 Vega Strikesimulador de vuelo espacial Gnu
 Aerolínea virtual (juego)
 Microsoft Flight Simulator (simulador de vuelo)
 X-Plane (simulador de vuelo)
 Aerofly FS

Enlaces externos 

 Sitio web oficial de Flightgear (en inglés)
Manual en PDF (en inglés)

Referencias 

Videojuegos libres
Videojuegos de simulación de vuelo
Simuladores de vuelo civil
Videojuegos de 1997